Johnny Williams peut désigner :
 Johnny Williams (1882-1916), un joueur gallois de rugby à XV ;
 Johnny Williams (1932-2009), un joueur anglais de rugby à XV ;
  (1932-), un joueur anglais de football ;
 Johnny Williams, un acteur américain ;
 Johnny Williams, un producteur de musique français ;
 Johnny Williams, un réalisateur.

Voir aussi